Imię i nazwisko István Kiss nosili lub noszą m.in.:
 István Kiss (1857–1902) – węgierski architekt
 István Kiss (1924–2011) – węgierski lekkoatleta wieloboista i architekt
 István Kiss (1927–1997) – węgierski rzeźbiarz
 István Kiss (ur. 1940) – węgierski lekkoatleta długodystansowiec
 István Kiss (ur. 1948) – węgierski gimnastyk, olimpijczyk
 István Kiss (ur. 1958) – węgierski piłkarz wodny, medalista olimpijski
 István Kiss (ur. 1970) – węgierski piłkarz
 István Kiss – węgierski kolarz szosowy